Tabelul periodic al elementelor se poate referi la următoarele articole:

Tabelul periodic al elementelor. Clasificarea elementelor chimice sub formă de tabel format din perioade (linii) și grupe (coloane), grupate în blocuri.
Tabelul periodic al elementelor (standard). În tabelul standard, fiecare element ocupă o „căsuță” aparținând unei anumite perioade și grupe; fac excepție categoriile de elemente lantanide și actinide, care ocupă fiecare câte o singură căsuță.
Tabelul periodic al elementelor (lărgit). Față de tabelul standard, se adaugă blocul f, care conține elementele lantanide și actinide, fiecare element ocupând de astă dată căsuța sa proprie.
Tabelul periodic al elementelor (extins). Față de tabelul lărgit, se adaugă două noi perioade și blocul g, care conțin elemente deocamdată ipotetice.

Dezambiguizare
Tabelul periodic al elementelor